Chessex steht für:

 Chessex Games, US-amerikanischer Hersteller von Spielwürfeln

Chessex ist der Familienname folgender Personen:
 Ami Chessex (1840–1917), Schweizer Unternehmer und Politiker
 Antoine Chessex (* 1980), Schweizer Musiker
 Georges Chessex (1868–1932), Schweizer Architekt
 Henri Chessex (1845–1933), Schweizer Unternehmer
 Jacques Chessex (1934–2009), Schweizer Schriftsteller
 Luc Chessex (* 1936), Schweizer Fotograf
 Robert Chessex (1904–1987), Schweizer Schriftsteller
 Ronald Chessex (* 1929), Schweizer Petrologe